ATS:
 Applicant tracking system () — прикладное программное обеспечение (ПО) для подбора персонала и автоматизации процесса найма. 
 ATS — немецкая спортивная команда, участница чемпионатов Мира по автогонкам в классе Формула-1.
 ATS — язык программирования.
 ATS — система автоматической остановки поезда. Распространена на железнодорожном транспорте Японии и США.